Didacus ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Er ist die lateinische Form des Namens Diego, der wiederum eine Form des Namens Santiago ist. All diese Formen gehen zurück auf den aus dem Hebräischen stammenden Namen Jakob oder Jakov, der „(Gott) beschützt“ oder „hat beschützt“ oder „möge beschützen“ bedeutet.
Im Alten Testament wird Jakob neben Abraham und Isaak als einer der jüdischen Stammväter genannt.

Namensträger 
 Didakus (auch Didacus, Didatus oder Didactus; span. San Diego de Alcalá; * um 1400, † 1463), spanischer Laienbruder und Missionar
 Didacus Covarruvias (Diego de Covarrubias y Leyva; 1512–1577), spanischer Kirchenjurist und Humanist
 Didacus Estella (auch: Diego de Estella, Diego Estella, Diego de Ballesteros y Cruzat; 1524–1578), spanischer Theologe und Mystiker
 Didacus Ströbele (1686–1748), Reichsabt

Siehe auch 
 Diego
 Dídac

Männlicher Vorname